Langenfeld puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Langenfeld, municipio del distrito de Mettmann.
Langenfeld, municipio del estado de Renania del Norte-Westfalia.
Langenfeld, municipio del estado de Baviera.